550-річчя з дня народження Алішера Навої () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 7 лютого 1991 року. Монета присвячена 550-річчю з дня народження Алішера Навої (9 лютого 1441 — 3 січня 1501) — узбецького поета («Хамсе»), мислителя, державного діяча. Писав староузбецькою, таджицькою і перською мовами. Видатний гуманіст середньовіччя Сходу. Вершина творчості — поеми «Неспокій праведних» (1483), «Лейлі і Меджнун» (1484), «Фархад і Ширін» (1484), «Сім планет» (1484), «Іскандерів мур» (1485), збірки віршів, афоризмів тощо.

Ім'ям Алішера Навої названо проспект у Києві (на Воскресенці), вулицю у Львові та провулок в Ужгороді.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД) і на Московському монетному дворі (ММД). Монета належить до самої великої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Різновид 
Невелика частина тиражу звичайних монет була помилково викарбувана на Московському монетному дворі з датою «1990» замість «1991».

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1986».

Реверс 
У центрі зображення Алішера Навої. Ліворуч півколом дати — роки життя поета «1441» і «1501», розділені крапкою. Знизу — напис у два рядки «АЛИШЕР НАВОИ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. В. Бакланов
 Скульптор: О. О. Колодкін

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 20 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 50 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті ussr-coins.ru 

Монети СРСР